Хали́ль ( «возлюбленный») — арабское имя, также может выступать в качестве фамилии:

Личное имя 
 Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди — арабский филолог VIII века, представитель басрийской языковедческой школы.
 Халиль — казанский хан (1465—1467), сын и преемник хана Махмуда.
 Халиль-Султан — правитель Самарканда (1405—1409) и Рея (1409—1411) из династии Тимуридов.
 Халиль Рыфат-паша (1827—1901) — великий визирь Османской империи в 1895—1901 годах.
 Халиль Сами-бей (1866—1925) — полковник османской армии в ходе Первой мировой войны.
 Халиль Мардам-бей (1895—1959) — сирийский государственный деятель, поэт, литературный критик.
 Халиль Кут (1882—1957) — военный и политический деятель Османской империи, дядя военного министра Энвер-паши.
 Халиль Джебран (1883—1931) — ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ XX века.
 Халиль Паша (1857—1939) — турецкий художник-пейзажист.

Фамилия 
 Халиль, Мустафа (1920—2008) — египетский политический деятель, премьер-министр Египта в 1978—1980 годах.

См. также 
 Халил
 Халили

Арабские имена